Svetovno prvenstvo v veslanju 1989 je bilo 18. Svetovno prvenstvo v veslanju, ki se je tretjič odvijalo na blejskem jezeru pod okriljem Svetovne veslaške zveze. Tekmovanje je potekalo med  2. in 10. septembrom 1989.

Pregled medalj

Medalje po državah

Reference

1989
1989 v športu
Športne prireditve v Sloveniji
Šport na Bledu
1989 v Sloveniji
Veslanje v Sloveniji